Ciudad Hidalgo (Chiapas), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
 Ciudad Hidalgo (Michoacán), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Michoacán